Małgorzata Piekarska (ur. 1954) – aktorka dziecięca
 Małgorzata Karolina Piekarska – pisarka i dziennikarka
 Małgorzata Piekarska-Nelke – artysta plastyk zajmująca się tkaniną artystyczną
 Małgosia Piekarska – bohaterka powieści radiowej Matysiakowie, którą gra Joanna Pach-Żbikowska